Бекмухамедов — фамилия; имеет женскую форму Бекмухамедова.
 Бекмухамедов, Исмаил (XVIII в.) — российский путешественник.
 Бекмухамедов, Шавкат Мухамеджанович (1892—1958) — советский казахский государственный деятель.